Дми́трий Го́рский: Горский, Дмитрий Александрович (1913—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Горский, Дмитрий Павлович (1920—1994) — советский и российский учёный.